Малхася́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Малхасян, Антраник Геворкович (1921—2019) — советский и российский краевед, педагог и общественный деятель.
 Малхасян, Арарат Цолакович (род. 1948) — бывший депутат армянского парламента.
 Малхасян, Константин Иванович (1916—2007) — заслуженный штурман-испытатель СССР, полковник.
 Малхасян, Мартин Юрьевич (род. 1976) — армянский и российский спортсмен, боец смешанных единоборств.
 Малхасян, Мясник Жораевич (род. 1961) — армянский депутат.
 Малхасян, Тигран Левонович (род. 1964) — современный российский художник и дизайнер.
 Малхасян, Эдуард Гургенович (1926—2003) — армянский геолог, профессор, член Международной комиссии по истории геологических наук.

См. также 
 Малхасянц